Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 1990 was de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 11 november 1990 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Raymond Roche werd gekroond tot kampioen met een achtste plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Fabrizio Pirovano voor te kunnen blijven.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Phillip Island